Delporte est un patronyme francophone surtout répandu en Belgique et dans le nord de la France.

Patronymes 
 Antoine Delporte (1855-1919), un homme politique belge ;
 Charles Delporte (1928-2012), peintre et sculpteur belge ;
 Charles Delporte (1893-1960), épéiste belge ;
 Christian Delporte (1958-), historien français ;
 Christophe Delporte, accordéoniste belge ;
 Eugène Joseph Delporte (1882-1955), astronome belge ;
 Henri Delporte (1920-2002), préhistorien français ;
 Julie Delporte (1983-), une illustratrice française
 Ludovic Delporte (1980-), footballeur français ;
 Victor Delporte (1855-1914), un homme politique belge ;
 Vital-Paul Delporte (1936-2011), chanteur belge connu sous le nom de Paul Louka ;
 Yvan Delporte (1928-2007), scénariste belge de bandes dessinées.

Voir aussi 
 Henri Dupont-Delporte (1783-1854), haut fonctionnaire et homme politique français ;
 Pierre Napoléon Dupont-Delporte (1821-1872), fils du précédent, homme politique français.

Astronomie 
 Delporte est le nom d'un cratère lunaire.
 57P/du Toit-Neujmin-Delporte, est une comète périodique du système solaire découverte en 1941

Homonymie de patronyme